Леонтия или Леонция (Leontia) може да се отнася за:

 Леонция (457-479), дъщеря на византийския император Лъв I Тракиеца и Верина
 Леонтия, византийска императрица, съпруга на император Фока (602-610)